Flandria – nome latino delle Fiandre
Club Social y Deportivo Flandria – società calcistica argentina
Flandria – squadra ciclistica belga attiva dal 1959 al 1979